Ла Манга има више значења:

 Ла Манга, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Манга (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Манга (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Манга (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Манга (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Манга (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Манга (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Манга (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Манга (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Манга (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Манга (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Манга (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Манга, Ехидо ла Хоја (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Манга (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Манга (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Манга (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манга (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манга (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манга (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манга (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манга, Потреро Гранде (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манга (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манга (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манга (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Манга, Ла Лагуна (Лерма), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Манга (Сонакатлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Манга (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Манга (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Манга (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Манга (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Манга (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Манга (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Манга (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Манга (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Манга, Танке ла Бота (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Манга (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Манга, Ел Љорон (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Манга, Кампо Пескеро ла Манга (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Манга (Сентро), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Манга (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Манга (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Манга (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Манга (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Манга, Лас Мангас (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Манга (Тепечитлан), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику